

Voir aussi 
 Pinchart

 Bruno Pinchard, un professeur de philosophie (1955 -) ;
 Max Pinchard, un compositeur français (1928 - 2009) ;
 Raymond Pinchard, un homme politique français (1889-1961).